Ставрово (от  — крест) — топоним.

 Ставрово — посёлок городского типа, городское поселение в Собинском районе Владимирской области России.
 Ставрово — село, относится к Красноокнянскому району Одесской области Украины.

См. также 
 Ставров
 Ставрополь (значения)
 Ставролит